Алту () — португальська власна назва.

Топоніми

Алту-ду-Піна — парафія.